La Florida (Chili)
 La Florida (Colombia)
 La Florida (Madrid), een wijk van Madrid